Die 2. Tennis-Bundesliga der Herren wurde 2018 zum 18. Mal ausgetragen. Die 2. Liga ist in eine Nord- und eine Süd-Gruppe aufgeteilt. Die Austragung der Spiele erfolgte an insgesamt neun Spieltagen vom 15. Juli bis 12. August 2018.

Spieltage und Mannschaften

2. Tennis-Bundesliga (Herren) Nord

Tabelle

Mannschaftskader

Ergebnisse

2. Tennis-Bundesliga (Herren) Süd

Tabelle

Mannschaftskader

Ergebnisse

Siehe auch 
 Tennis-Bundesliga 2018
 2. Tennis-Bundesliga (Damen) 2018

Weblinks 
 Webauftritt des DTB (Ergebnisdienst)
 Website der 2.Tennis-Point Bundesliga

Einzelnachweise 

2018
Tennissaison 2018